Вишеград се може односити на:

Вишеград, град на Дрини у Републици Српској, Босна и Херцеговина
Вишеград (Пешта), град и тврђава на Дунаву у Мађарској који је једно време био престоница Краљевине Мађарске
Вишеград (влтавски), тврђава на реци Влтави у Чешкој, која се данас налази у оквиру града Прага
Вишеград (нишавски), тврђава на реци Нишави недалеко од Сићева
Вишеград (бистрички), тврђава на реци Бистрици у чијем саставу се налази манастир Светих Архангела поред Призрена